Produkt krajowy brutto (ang. gross domestic product, GDP)
 Gross Domestic Product – album kanadyjskiej grupy Warsawpack
 guanozyno-5′-difosforan – związek chemiczny, jeden z nukleotydów
 Good Distribution Practice